Bussani ist der Familienname folgender Personen:

 Dorotea Bussani (1763–1809), österreichisch-italienische Opernsängerin (Sopran)
 Francesco Bussani (vor 1763–nach 1794), italienischer Opernsänger (Tenor/Bassbariton)